

Plusieurs villes ou communes possèdent une rue Sainte-Anne (ou un autre type de voirie). Elle fait généralement référence à sainte Anne, la mère de Marie (mère de Jésus). Cet odonyme suggère qu’une chapelle ou église Sainte-Anne se trouve (ou se trouvait) dans la rue.

La rue et l'avenue Sainte-Anne à Bruxelles.
 La rue et l'avenue Sainte-Anne à Grimbergen et Vilvorde.
 la drève Sainte-Anne à Laeken.
 L'avenue Sainte-Anne à Thuin.

La rue Sainte-Anne à Québec.
 La rue Sainte-Anne à Sainte-Anne-de-Bellevue.

La place Sainte-Anne à Madrid.

La rue Sainte-Anne à Lille.
 La place Sainte-Anne à Lyon.
 La rue Sainte-Anne-de-Baraban à Lyon.
 La rue et la place Sainte-Anne à Montpellier.
 La rue Sainte-Anne à Nancy.
 L'avenue Sainte-Anne à Nantes.
 La rue Sainte-Anne à Nogent-sur-Marne.
 La rue Sainte-Anne à Paris, nom donné en 1633 en hommage à Anne d’Autriche (1601-1666), épouse de Louis XIII.
 Le passage Sainte-Anne à Paris, à proximité de la rue Sainte-Anne.
 L'ancienne rue Sainte-Anne-en-la-Cité à Paris, disparue en 1905.
 L'ancienne rue Sainte-Anne à Paris, actuelle rue du Faubourg-Poissonnière.
 L'ancienne rue Sainte-Anne à Paris, dans les entrepôts de Bercy.
 La place Sainte-Anne à Rennes.
 La rue Sainte-Anne à Toulouse.

Anne Rue